Огибное — село в Чернянском районе Белгородской области России. Административный центр Огибнянского сельского поселения.

География 
Находится в северо-восточной части Белгородщины, в лесостепной зоне, в пределах Среднерусской возвышенности, при автодороге .

Климат 
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с холодной зимой и продолжительным тёплым летом. Среднегодовая температура воздуха — 6,3 °C. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) — −8,4 °C (абсолютный минимум — −37 °C); самого тёплого месяца (июля) — 20,3 °C (абсолютный максимум — 42 °C). Безморозный период длится в среднем 157 дней. Годовое количество атмосферных осадков — 462 мм, из которых большая часть выпадает в период с апреля по октябрь. Снежный покров держится около 109 дней.

История 
Основано, согласно «Энциклопедии Белгородской области», в первой половине XVII века.

Население

Инфраструктура 
Основа экономики — сельское хозяйство.

Детский сад «Улыбка».

Огибнянский центральный сельский дом культуры.

Церковь Космы и Дамиана.

Транспорт 
Село доступно автотранспортом. Остановки общественного транспорта «Огибное — Центр», «Огибное — Конечная», «Хуторская улица», «Пруд».

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения 
 Огибное в энциклопедии Белгородской области

Населённые пункты Чернянского района